

Famiglia Guinness 
 Guinness, famiglia della nobiltà irlandese
 Arthur Guinness (1725-1803), imprenditore irlandese
 Guinness, birrificio irlandese fondato nel 1759 da Arthur Guinness
 Guinness dei primati, almanacco annuale sponsorizzato dal birrificio Guinness che dal 1955 pubblica i record di qualsiasi tipo conseguiti al mondo
 Arthur Guinness o Arthur Guinness II (1768-1855), banchiere e politico irlandese, figlio di Arthur
 Benjamin Guinness (1798-1868), imprenditore e filantropo irlandese, figlio di Arthur II
 Arthur Guinness (1840-1915), imprenditore, filantropo e politico irlandese, figlio di Benjamin
 Edward Guinness (1847-1927), imprenditore e filantropo irlandese, figlio di Benjamin
 Rupert Guinness (1874-1967), politico e filantropo irlandese, figlio di Edward
 Brigid Guinness (1920-1995), nobildonna britannica, figlia di Rupert
 Walter Guinness (1880-1944), politico britannico, figlio di Edward
 Bryan Guinness (1905-1992), avvocato, poeta e scrittore britannico, figlio di Walter
 Jonathan Guinness (1930-), imprenditore e banchiere britannico
 Daphne Guinness (1967–), artista, giornalista e socialite britannica

Persone
 Alec Guinness (1912-2000), attore britannico
 Judy Guinness (1910-1952), schermitrice britannica proveniente dall'Irlanda